Limonia peut être :
 Limonia, un genre de plantes de la famille des Rutaceae ;
 Limonia, un genre de diptères de la famille des Limoniidae.

Le genre d'opilions Limonia González-Sponga, 1998 a été remplacé par Manuelangelia Kury & Alonso-Zarazaga, 2011.